Mabry ist der Familienname folgender Personen:

 Drake Mabry (* 1950), US-amerikanischer Musiker
 Hannelore Mabry (1930–2013), deutsche Autorin, Diplom-Soziologin, Schauspielerin, Synchronsprecherin und Journalistin
 Milton H. Mabry (1851–1919), US-amerikanischer Politiker
 Moss Mabry (1918–2006), US-amerikanischer Kostümbildner
 Thomas J. Mabry (1884–1962), US-amerikanischer Politiker
 Tina Mabry (* 1978), US-amerikanische Regisseurin und Produzentin

Mabry ist der Ortsname von:

 Mabry (Texas), Vereinigte Staaten